Сандаль:

 Сандаль, Ингрид (1924—2011) — шведская гимнастка, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1952).
 Сандаль, Йоста — фигурист из Швеции, чемпион мира 1914 года.